Неурис Дельгадо Рамирес (; ) — парагвайский шахматист, гроссмейстер (2002).

В составе сборной Кубы участник 4-х Олимпиад (2002—2006, 2014) и 2-х командных чемпионатов мира (2001—2005).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Кубы
Шахматисты Колумбии
Шахматисты Парагвая